

В настоящем списке в алфавитном порядке представлены все Народные герои Югославии, чьи фамилии начинаются с буквы «Н» (всего 26 человек). В списке указаны даты присвоения звания и даты жизни Героев.

Список Народных героев Югославии, фамилии которых начинаются с «Н»

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Н